Проуз () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Проуз, Джульет (1936—1996) — англо-индийская танцовщица, актриса театра, телевидение и кино.
 Проуз, Дэвид (1935—2020) — английский актёр, бодибилдер и тяжелоатлет.
 Проуз, Франсин (род. 1947) — американская писательница, журналист, критик.

Составные фамилии 
 Уорд-Проуз, Джеймс (род. 1994) — английский футболист, полузащитник.